Medvedjek (gmina Trebnje)
 Medvedjek (gmina Velike Lašče)